Het seizoen 1933/34 was de achtste editie van de Belgische Derde Klasse. De competitie vond plaats tussen september 1933 en april 1934. De officiële naam destijds was Promotion (Bevordering of Promotie). De 56 deelnemende ploegen waren onderverdeeld in 4 reeksen van 14 ploegen. ARA Termondoise, Oude God Sport, Racing FC Montegnée en AS Herstalienne werden kampioen en promoveerden naar Eerste afdeling.

Gedegradeerde teams 
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Afdeling 1932-33 voor de start van het seizoen:
 FC Knokke (voorlaatste reeks A) degradeerde na 2 seizoenen in 2e nationale.
 Oude God Sport (laatste reeks A) degradeerde na één seizoen in 2e nationale.
 Racing FC Montegnée (voorlaatste reeks B) degradeerde na vier seizoenen in 1e en 2e nationale.
 R. Excelsior FC Hasselt (laatste reeks B) degradeerde na drie seizoenen in 2e nationale.

Gepromoveerde teams 
Volgende 13 teams waren gepromoveerd uit de regionale afdelingen voor de start van het seizoen. Vijf clubs maakten hun debuut in de nationale reeksen. 
 SC Eendracht Aalst
 FC Heystois
 Ternesse VV Wommelgem
 Hooger Op FC Leuven
 FC Traplust Neerpelt
 R. Fléron FC promoveerde na 1 seizoen terug naar 3e nationale.  
 RFC Malmundaria 1904 promoveerde na 1 seizoen terug naar 3e nationale. 
 FC Jeunesse Sportive Athusienne promoveerde na 1 seizoen terug naar 3e nationale. 
 FC Châtelineau promoveerde na 1 seizoen terug naar 3e nationale.
 FC Binchois promoveerde na 1 seizoen terug naar 3e nationale.
 Nielsche SK  promoveerde na 1 seizoen terug naar 3e nationale.
 R. Entente Tamines, het vroegere Entente Tamines,  promoveerde na 3 seizoenen terug naar 3e nationale.
 Victoria FC Louvain promoveerde na 4 seizoenen terug naar 3e nationale.

Door het verdwijnen van Racing Club Anvers-Deurne (stamnummer 29) in een fusie met Borgerhoutsche SK tot RC Borgerhout (84), waren er dit seizoen 13 teams gepromoveerd in plaats van 12.

Deelnemende teams 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1933-1934 in Bevordering. Bij elke ploeg wordt het stamnummer aangegeven. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

RC Tournaisien en Namur Sports ontvingen de eretitel koninklijk en wijzigden hun namen in RRC Tournaisien (Royal Racing Club Tournaisien) en SR Namur Sports (Société Royale Namur Sports).

Reeks A

Reeks B

Reeks C

Reeks D

Eindstanden

Bevordering A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering C 

 
P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering D 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Promoverende teams 
De vier kampioen promoveerden naar Eerste Afdeling 1934-35 op het eind van het seizoen:
 ARA Termondoise (kampioen reeks A) promoveerde na 10 seizoenen terug naar 2e nationale.
 Oude God Sport (kampioen reeks B) promoveerde na 1 seizoen terug naar 2e nationale.
 Racing FC Montegnée (kampioen reeks C) promoveerde na 1 seizoen terug naar 2e nationale.
 AS Herstalienne (kampioen reeks D) promoveerde na 7 seizoenen terug naar 2e nationale.

Degraderende teams 
De laatste drie ploegen van elke reeks degradeerden naar de regionale afdelingen op het eind van het seizoen:
 FC Heystois (12e reeks A) degradeerde na 1 seizoen in 3e nationale.
 Temsche SK (13e reeks A) degradeerde na 3 seizoenen in 3e nationale.
 Waereghem Sportif (14e reeks A) degradeerde na 2 seizoenen in 3e nationale.
 SCUP Jette (12e reeks B) degradeerde na 3 seizoenen in 3e nationale.
 Hooger Op FC Leuven (13e reeks B) degradeerde na 1 seizoen in 3e nationale.
 FC Binchois (14e reeks B) degradeerde na 1 seizoen in 3e nationale.
 FC Jeunesse Sportive Athusienne (12e reeks C) degradeerde na 1 seizoen in 3e nationale.
 CS Marcinelle (13e reeks C) degradeerde na 2 seizoenen in 3e nationale.
 R. Entente Tamines (14e reeks C) degradeerde na 1 seizoen in 3e nationale.
 SR Dolhain FC (12e reeks D) degradeerde na 2 seizoenen in 3e nationale.
 FC Traplust Neerpelt (13e reeks D) degradeerde na 1 seizoen in 3e nationale.
 R. Fléron FC (14e reeks D) degradeerde na 1 seizoen in 3e nationale.

Bronnen en voetnoten 

Derde klasse voetbal België
Belgie 3